El Masters del Canadà 2019, conegut oficialment com a Rogers Cup 2019 i Coupe Rogers 2019, fou la 130a edició de la competició tennística disputada sobre pista dura al Canadà. En categoria masculina estava inclosa dins de les sèries Masters 1000 de l'ATP i es va disputar entre el 2 i l'11 d'agost de 2019 al Stade IGA de Mont-real, Canadà. En categoria femenina estava inclosa dins els Premier 5 Tournaments de la WTA i es va disputar entre el 3 i l'11 d'agost de 2019 l'Aviva Centre de Toronto, Canadà.

El tennista manacorí Rafael Nadal va reeditar el títol aconseguit en l'edició prèvia i el cinquè del seu palmarès (2005, 2008, 2013, 2018). Aquest fou el tercer títol de l'any i el 35è títol de categoria Masters del seu palmarès. La local Bianca Andreescu va guanyar el segon títol de la temporada i va esdevenir la primera tennista canadenca en guanyar aquest torneig en 50 anys. La parella masculina formada pel català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Zeballos van guanyar un títol en el primer torneig que disputaven junts. La parella femenina formada per les txeques Barbora Krejčíková i Kateřina Siniaková van guanyar el primer títol de l'any malgrat que van iniciar la temporada com a parella número 1 del rànquing.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2019
ATP Tour 2019
WTA Tour 2019